Енн-Арбор (англ. Ann Arbor) — місто у штаті Мічиган, США. 
 Лука Арбор або Арбері (14 вересня 1486 - 25 квітня 1523) - молдавський боярин, дипломат і державний діяч.